Крюково — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Новоуситовской волости.

Расположена на правом берегу реки Великая, в 20 км к юго-востоку от посёлка Палкино и в 2 км к востоку от деревни Новая Уситва.

Население — 122 человека (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района